Evanswood ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Evanswood (Illinois), im Kane County
 Evanswood (Wisconsin), im Waupaca County